Эджер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эджер, Джозеф (1920—2013) — американский валторнист и дирижёр.
 Эджер, Нил (род. 1964) — британский обществовед и географ, эколог и экономист.

См. также 
 Эгер (значения)